Lord Lambourne peut se référer:
 à Amelius Lockwood, Premier Baron Lambourne, un Lord;
 à Lord Lambourne, un cultivar de pommier domestique;